Barb steht für
 Barbados Blackbelly, Schafrasse
BARB steht für
Broadcasters’ Audience Research Board, Medienforschungsorganisation in Großbritannien
Siehe auch
 Barb Wire
 USS Barb
Barbe